Ел Тезонтле има више значења:

 Ел Тезонтле (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тезонтле (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику